Nambya peut désigner :
 les Nambya, une population du Zimbabwe
 le nambya, une langue bantoue